

Geografia
 Svizzera
 Brent – frazione di Montreux nel cantone di Vaud.
Regno Unito
 Brent – borgo della Grande Londra
 Brent – fiume della Grande Londra, affluente del Tamigi
Stati Uniti d'America
 Brent – città della Contea di Bibb, Alabama
 Brent – census-designated place della Contea di Escambia, Florida
 Brent – census-designated place della Contea di Sequoyah, Oklahoma

Onomastica
 Brent – nome proprio di persona inglese maschile.

Altro
 Brent – campo petrolifero nel mare del Nord